Буордах  () — топоним в России якутского происхождения.

 Буордах — урочище, восточнее истока р. Кюеле, координаты 62°02'	131°56’.
 Буордах — озеро, на правом берегу р. Алдан, координаты 63°19'	130°50’.
 Буордах — река, левый приток р. Кустах-Юрях, на о. Котельный моря Лаптевых, координаты 75°23'	139°53’.
 Буордах — река, левый приток р. Чуоналыр, координаты 62°14'	113°26'.
 Буордах — озеро, на левом берегу среднего течения р. Слобода, координаты 68°07'	154°17'.
 Буордах — озеро, на правом берегу р. Хар-Юрях, координаты 70°23'	151°53’.
 Буордах — река, правый приток р. Горбыллах, координаты 56°24'	124°54’.
 Буордах — протока, левый проток р. Ясачная, координаты 65°15'	151°09’.
 Буордах — река, левый приток р. Тихон-Юрях, координаты 65°39'	143°24’.
 Буордах — река, левый приток р. Оленёк, координаты 68°41'	117°58’.
 Буордах — река, правый приток р. Мунакан, координаты 67°08'	118°46’.
 Буордах — река, левый приток р. Кипчистан-Тирехтях, координаты 66°03'	143°45’.
 Буордах — река, левый приток р. Мома, координаты 65°34'	146°34’.
 Буордах — река, левый приток р. Летняя, координаты 67°05'	155°19’.
 Буордах — река, левый приток р. Амга, координаты 60°12'	130°19’.
 Буордах — река, левый приток р. Уккан, координаты 60°33'	129°34’.
 Буордах — падь в левобережье р. Амга, координаты 60°15'	130°12’.
 Буордах — река, северо-западнее истока р. Буордах, координаты 60°15'	130°12’.

Примечания